Benigno Zerafa – compositore maltese
Jesmond Zerafa – ex calciatore maltese
Joseph Zerafa – calciatore maltese
Nigel Zerafa – ex calciatore maltese
Tony Zerafa – ex calciatore maltese